La competencia femenina del taekwondo femenino -49 kg se dio el 17 de agosto del 2016 en la Arena Carioca 3, siendo la Surcoreana Kim SoHui la ganadora de la medalla de oro y la serbia Tijana Bogdanovic se adujicó la plata,  el bronce fue para la tailandesa Panipak Wongpattanakit y la azerbaijana Patimat Abakarova quienes accedieron a través del repechaje.

Atletas 
Según el ciclo olímpico, la Federación Mundial de Taekwondo, los participantes consiguen sus puntos para clasificar y son sembrados independientemente de su ranking mundial: los primeros 8 son colocados estratégicamente para que no se enfrenten entre sí la primera ronda.

 
 
 
 
 
 
 
 

<li> 
<li> 
<li> 
<li> 
<li> 
<li> 
<li> 
<li>

Resultados

Leyenda
PTG – Ganador por diferencia de puntos
SUD – Ganador por punto de oro
El número que acompaña al atleta a la izquierda indica el número de siembra con que clasificó a la competencia.

Sorteo

Repescas

Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016